Cette page recense des événements qui se sont produits durant l'année 1793 dans les Pyrénées-Orientales.

Contexte

Chronologie

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre 
 22 : Bataille de Trouillas, environ 5000 morts.

Octobre

Novembre

Décembre

Naissances

Décès 
 , à Collioure, au combat lors de la Guerre du Roussillon : Claude Dominique Côme Fabre, homme politique, député de l'Hérault ayant voté la mort du roi.

Annexes

Bibliographie

Notes 

Pyrénées-Orientales
Chronologie des Pyrénées-Orientales
Révolution française dans les Pyrénées-Orientales